Paul Curran est un nom pouvant désigner:

 Paul Curran (1913-1986), acteur britannique ;
  (1933-2008), homme politique américain de New York ;
  (né en 1961), coureur cycliste anglais ;
  (né en 1955), administrateur d'université anglais ;
  (né en 1964), réalisateur d'opéra écossais ;
  (né en 1966), joueur et manager de football nord-irlandais ;
 , joueur de football gaélique irlandais ;
  (né en 1981), joueur de hurling irlandais.